Amantaní bezeichnet:

 Amantaní, peruanische Insel im Titicacasee
 Amantaní (Ort), Ort auf der Insel Amantaní
 Distrikt Amantaní, Distrikt in der Provinz Puno, Region Puno (Peru)